Gilkes ist der Familienname folgender Personen:

 James Gilkes (* 1952), guyanischer Leichtathlet
 Marshall Gilkes (* 1978), US-amerikanischer Jazztrompeter und Komponist
 Megan Gilkes (* 2000), kanadische Automobilrennfahrerin

Siehe auch:
 Gilges
 Gilks